KOQ steht für:
 Flugplatz Köthen in Deutschland (IATA-Code)

KoQ steht für:
 King of Queens, amerikanische Fernsehserie

KOQ